Belingheri ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Belingheri (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Sofia Belingheri (* 1995), italienische Snowboarderin